James Laurinaitis (1986-), joueur américain de football américain, fils de Joe et neveu de John ;
 Joe Laurinaitis (1960-2020), catcheur américain, père de James et frère de John ;
 John Laurinaitis (1965-), catcheur américain, frère de Joe et oncle de James.